Compianto sul Cristo deposto – dipinto del Rosso Fiorentino conservato nella Chiesa di San Lorenzo a Sansepolcro
 Compianto sul Cristo deposto – dipinto di Ridolfo del Ghirlandaio conservato al Museo civico e d'arte sacra di Colle di Val d'Elsa